Рейс 411 может иметь следующие значения:

 Рейс 411 Olympic Airways
 Рейс 411 Аэрофлот